

Sigle 
 Fast Fourier Transform – trasformata di Fourier veloce, algoritmo informatico
 Fédération française de tennis – federazione francese di tennis
 Final Fantasy Tactics – spin-off della saga di Final Fantasy

Codici 
 FFT – codice aeroportuale IATA del Capital City Airport di Frankfurt (Stati Uniti)
 FFT – codice vettore ICAO di Frontier Airline